Рыбучасток (тоня) — место на водоёме, в котором ловят рыбу. Рыболовное предприятие (рыбопромысловый участок, рыболовный участок, рыбоучасток) в таком месте.

Населенные пункты 
 Рыбучасток — хутор в Переволоцком районе Оренбургской области.
 Рыбучасток — посёлок в Кимрском районе Тверской области.